Форнелуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Форнелуш (Барселуш) — парафія.
 Форнелуш (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Форнелуш (Санта-Марія-де-Пенагіан) — парафія.
 Форнелуш (Сінфайнш) — парафія.
 Форнелуш (Фафе) — парафія.